Скок удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 9. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. бранила је Тијана Бартолета из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 атлетичарки из 21 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  Неутрални спортисти (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Џеки Џојнер-Керси
| 
| 7,40
| Сеул, Јужна Кореја 
| 29. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Галина Чистјакова
| 
| 7,52
| Лењинград, СССР 
| 11. август 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Џеки Џојнер-Керси
| 
| 7,36
| Рим, Италија 
| 4. септембар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Бритни Рис
| 
| 7,13
| Чула Виста, САД
| 17. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Галина Чистјакова
| 
| 7,52
| Лењинград, СССР 
| 11. август 1988.
|-
| rowspan="2" | Северноамерички рекорд
| rowspan="2" | Џеки Џојнер-Керси
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 7,49
| Њујорк, САД
| 22. мај 1994.
|-
|Сестријере, Италија
| 31. јул 1994.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Морен Хига Маги
| 
| 7,26
| Богота, Колумбија
| 26. јуни 1999.
|-
| Афрички рекорд 
| Чиома Аџунва
| 
| 7,12
| Атланта, САД
| 2. август 1996.
|-
| Азијски рекорд
| Јао Вејли
| 
| 7,01| Ђинан, Кина
| 5. јуни 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Брук Стратон
| 
| 7,05| Перт, Аустралија
| 12. март 2016.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 9. августа 2017. године са почетком у 19:10 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 30 такмичарке подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 6,70 метара (кв), коју није прескочила ниједна такмичарка тако да су се у финале пласирале 12 према постигнутом резултату (кв''').,,

Финале 
,,

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 16. Светског првенства 1983—2017.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном